Понсакко () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пиза.

Население составляет 13353 человека (2008 г.), плотность населения составляет 662 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 56038. Телефонный код — 0587.

Покровителями коммуны почитаются святой апостол и евангелист Иоанн Богослов и святой мученик Констант, празднование в понедельник после второго воскресения октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.ponsacco.pi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики